Gli edifici di Vicenza storicamente legati alla famiglia Angaran sono:

 Palazzo Angaran, del primo Rinascimento vicentino, in contrà Santa Lucia, angolo via Torretti
 Palazzo Schio Vaccari Lioy Angaran, progettato da Andrea Palladio, fatto restaurare da Carlo Angaran nel 1825, in contrà San Marco, n. 39
 Palazzo Angaran alle Fontanelle, progettato agli inizi del Settecento da Francesco Muttoni (oggi via IV Novembre), non più esistente.